

Miejscowościi ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich w, w tym 1 podstawowa
 Radawka – przysiółek wsi Radawie w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Zębowice
 Radawka – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Kamień Pomorski